Сезон 2015/2016 стал для «Ливерпуля» 124-м в истории клуба и 54-м подряд в Высшем дивизионе Английской премьер лиги по футболу. Для Ливерпуля этот сезон был ознаменован переходом капитана команды - Стивена Джеррарда в клуб футбольной лиги США - Лос-Анджелес Гэлакси. Таким образом команда начала сезон с новым капитаном. 

Несмотря на провал в прошлом сезоне, руководство все-таки оставило Брендана Роджерса. Но Тренер не оправдал ожиданий и руководство клуба уволило Брендана с поста главного тренера, на его место пришел немецкий тренер, Юрген Клопп. 17 октября Юрген провёл свой первый матч в качестве тренера «Ливерпуля», игра с «Тоттенхэмом» окончилась со счётом 0:0. В 2016 году Юрген смог привести Ливерпуль к финалу Кубка английской лиги, Однако уступила клубу Манчестер Сити в  игре. Также в этом году подопечные Клоппа дошли до финала Лиги Европы, на пути в драматичном противостоянии выбив из турнира бывшую команду Клоппа — дортмундскую «Боруссию», но в решающем матче со счётом 1:3 уступили «Севилье». В премьер-лиге Ливерпуль завершил сезон на 8-м месте.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:73.800.000

Зима 

Убытки:5.000.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:64.000.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:78.800.000

Общая прибыль:64.000.000

Разница:14.800.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

финал

Лига Европы

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

Английские футбольные клубы в сезоне 2015/2016
Сезоны ФК «Ливерпуль»